Schmeidler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schmeidler (1879–1959), deutscher Historiker
 David Schmeidler (1939–2022), israelischer Mathematiker und Ökonom
 Felix Schmeidler (1920–2008), deutscher Astronom, Sohn von Bernhard Schmeidler
 Herbert Schmeidler (1889–1955), deutscher Jurist
 Johannes Schmeidler (1841–1902), deutscher protestantischer Theologe und Pastor
 Werner Schmeidler (1890–1969), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 (22348) Schmeidler, Asteroid des Hauptgürtels